Kéta peut faire référence à :
 kétamine, un psychotrope utilisé comme anesthésique général.

Keta peut faire référence à :
 Oncorhynchus keta, le saumon kéta ;
 Keta, une ville du Ghana ;
 Lac Keta, un lac en Russie près de Norilsk ;
 Keta, un artiste de jazz ;
 Keta, un personnage de Myst.

 Myss Keta, une rappeuse italienne.